

Film 
 Sword of Honour – film del 1939 diretto da Maurice Elvey
 Sword of Honour – film per la televisione del 2001 diretto da Bill Anderson

Letteratura 
 Sword of Honour – trilogia di Evelyn Waugh
 La spada del samurai (Sword of Honour) – romanzo di David Kirk del 2015